Keckstein steht für:
 Jörg Keckstein (* 1950), österreichischer Gynäkologe 
 Keckstein, vor 1785 Name der Ortschaft Kamenka in der russischen Oblast Kaliningrad, siehe Kamenka (Kaliningrad, Gurjewsk)